Bugi peut être :
 Bugis, peuple de la province indonésienne de Sulawesi du Sud dans l’île de Célèbes ;
 bugi, langue austronésienne parlée par les Bugis en Indonésie ;
 écriture lontara aussi appelée écriture bugis ou écriture bouguie ;
 Bugi, un village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie, dans le powiat de Lidzbark ;
 Bougui, un village rural du département et la commune urbaine de Fada N'Gourma, dans la province du Gourma et la région de l'Est au Burkina Faso.